Asuras
 1977 Shura
 Ash-Shura